Бакала — фамилия и топоним.
 Бакала (румынское слово, знач. грешник) — полумифическая личность у румын, являющаяся в их старинных сказаниях.
 Бакала — фамилия.

Населённые пункты 
 Бакала — город Южного Урала.
 Бакала — святая деревня в Индии.
 Бакала (ЦАР) — субпрефектура в ЦАР